|}

Die Bahnstrecke Zwolle–Almelo ist eine Ende des 19. Jahrhunderts gebaute Eisenbahnstrecke zwischen Zwolle und Almelo in den Niederlanden. Sie wurde am 1. Januar 1881 eröffnet. Die Strecke ist zum Großteil eingleisig und trifft zwischen Wierden und Almelo auf die Bahnstrecke Deventer–Almelo, welche zweigleisig und elektrifiziert ist.

Geschichte 

Die Bahnstrecke wurde während der dritten Welle des staatlichen Baus von Eisenbahnstrecken in den Niederlanden gebaut, in der vor allem regionale Bahnverbindungen entstanden. Auf der am 1. Januar 1881 Strecke fuhren Züge der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen.

Die Bahnstrecke Deventer – Almelo wurde 1888 eröffnet. Diese wurde durch die HSM befahren und verlief zwischen Wierden und dem Bahnhof Almelo parallel zur Strecke Zwolle – Almelo. Nach einigen Jahren wurden die beiden Strecken zusammengefasst und die Strecke in diesem Abschnitt zweigleisig.

Die Strecke Almelo – Wierden wurde, 1951, zusammen mit der Strecke Deventer – Almelo elektrifiziert. Im Jahr 1998 wurde der Abschnitt zwischen Zwolle und Wierden komplett erneuert. Unter anderem werden die Bahnsteige neu gebaut und das neue Zugsicherungssystem ATB-NG eingebaut, um einen neuen Triebfahrzeugtyp, die Baureihe 3400, auf der Strecke einsetzen zu können.

Zwischen Dezember 2009 und 1. April 2013 war die Strecke wegen eines Tunnelbaus in Nijverdal unterbrochen. Für die auf mehr als drei Jahre veranschlagte Dauer der Bauarbeiten wurde die Bahnstrecke in zwei Teilen befahren, nämlich zwischen Zwolle und Nijverdal West sowie zwischen Nijverdal und Almelo. Der für die Dauer der Arbeiten provisorisch angelegte Bahnhof Nijverdal West wurde nach der Inbetriebnahme des Tunnels wieder zurückgebaut.

Von Oktober 2015 bis Oktober 2016 elektrifizierte das Unternehmen Volker Rail den 40 Kilometer langen Streckenabschnitt von Wierden nach Zwolle. Der Unterbau wurde in dieser Zeit auf mögliche Sprengladungen untersucht, die dort während des Zweiten Weltkrieges platziert worden sein sollen.

In Dezember 2017 übernahm Keolis Nederland, zu dem Zeitpunkt noch unter dem Namen Syntus firmierend, die Bedienung der Personenzüge mit Fahrzeugen vom Typ Stadler Flirt. Zuvor betrieb die NS auf dieser Strecke die halbstündliche Sprinterverbindung Enschede – Zwolle mit Fahrzeugen vom Typ DM90.

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in den Niederlanden
Bahnstrecke ZwolleAlmelo